Bousse (Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Bousse (Sarthe) – francuska gmina w regionie Kraj Loary

Zobacz też 
 Boussé